Silez (ukrainisch ; russische Entsprechung /Selez) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Silez (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, Siedlungsgemeinde Dobrotwir, siehe Silez (Tscherwonohrad, Dobrotwir)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, Stadtgemeinde Tscherwonohrad, siehe Silez (Tscherwonohrad)

Siehe auch:
 Sielec
 Selez